(Barend «Ben» (Jacobus) Schoeman (1905, Johannesburg  1986, [?]), un homme politique d'Afrique du Sud
  (º  1988, Paarl), un joueur de rugby sud-africain
 Frank Schoeman (º  1975, Le Cap), un footballeur sud-africain
 Gustav Preller (1875, Klein Schoemansdal, Klipdrift  1943, Pelindaba)
 Hendrik (Stephanus Johan) Schoeman (1927, Witklip, Delmas  Delmas)
 Henri Schoeman (º  1991, Vereeniging), un triathlète sud-africain
 Karel Schoeman (1939, Trompsburg  2017), un écrivain en afrikaans, romancier, traducteur, historien, et homme de lettres sud-africain
 Kobus Schoeman (º  1965, [?]), un athlète sud-africain (spécialiste du 110 mètres)
 Marnus Schoeman (º  1989, Edenvale), un joueur de rugby sud-africain
  (º  1992, Cradock), un joueur de rugby sud-africain
 Pierre Schoeman (1994-), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Renier Schoeman (º  1983, Potgietersrus), un joueur de rugby sud-africain
 Riaan Schoeman (º  1989, Vereeniging), un nageur sud-africain
 Roland (Mark) Schoeman (º  1980, Pretoria), un nageur sud-africain
 Kommandant-Generaal  (1810, Oudtshoorn  1890, Pretoria), un Président d'Etat de la République d'Afrique du Sud

Voir aussi 
  (Schoman, Szoman)
  (Schoemann)
  (Schuhman),  (), , , , 
  (Schoenmann, Scheinman, Sheinman), 

Patronyme néerlandais
Patronyme sud-africain